Brodtbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Brodtbeck (1909–1982), Schweizer Chorleiter und Organist
 Karl Adolf Brodtbeck (1866–1932), Schweizer Jurist und Politiker der Sozialdemokratischen Partei
 Wilhelm Eduard Brodtbeck (1873–1957), Schweizer Architekt

Siehe auch:
 Brodbeck
 Brotbeck